Іванов Олександр Авраамович (1952—2007) — український військовик, поет, композитор, вокаліст ВМС України, член Конгресу українських націоналістів, заслужений артист України.
 Іванов Олександр Васильович (1884—1958) — український етнограф, фольклорист, письменник. В 1941–44 — бургомістр Могилева-Подільського.
 Іванов Олександр Вікторович (1994) — також відомий під псевдонімом Ivan (Айвен) — білоруський і російський співак.
 
 Іванов Олександр Гаврилович (1898—1984) — радянський кінорежисер і сценарист. Народний артист СРСР (1964).
 Іванов Олександр Іванович (1928—1997) — радянський футболіст, нападник
 Іванов Олександр Костянтинович (1989) — російський важкоатлет
 Іванов Олександр Миколайович (1962) — російський колекціонер, засновник Музею Фаберже.
 Іванов Олександр Михайлович (1965) — радянський та український футболіст, футбольний тренер.
 
 Іванов Олександр Юлійович (1961) — радянський і російський рок-співак, автор пісень, лідер групи «Рондо».
 Іванов Олександр Юрійович — адвокат (Луганська область), заслужений юрист України